Кунижев — фамилия. Известные носители:
 Кунижев, Анзор Аскербиевич (1975) — российский футболист.
 Кунижев, Замахшяри Османович (1916—1992) — красноармеец, участник польского похода, советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кунижев, Мухамед Асламбекович (1973) — российский самбист и дзюдоист.